Yekaterina Riábova puede referirse a:

 Yekaterina Riábova (n. 1997), cantante rusa que representó a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión Júnior 2009 y en el Festival de la Canción de Eurovisión Júnior 2011.
 Yekaterina Riábova (1921-1974), aviadora soviética que combatió durante la Segunda Guerra Mundial, en el 588.º Regimiento de Bombardeo Nocturno conocido como «Brujas de la Noche»
 Yekaterina Riábova (n. 2007),  patinadora artística ruso-azerbaiyana que representa a Azerbaiyán en patinaje individual. Medallista de bronce en el torneo internacional Ice Star (2019).
